Alison Knowles (ur. 1933 w Nowym Jorku) – amerykańska artystka intermedialna.
 Alison Knowles (ur. 27 marca 1982 r. w Bournemouth) – angielska wioślarka.